Incourt, commune française du Pas-de-Calais
 Incourt, commune francophone de Belgique située en Région wallonne dans la province du Brabant wallon.

Homonymie de localités